Az alábbi lista Magyarország 50 legnagyobb lakónépességű települését sorolja fel a 2011. évi népszámlálás és a KSH 2022. évi becsült adatai alapján, a településhatárokon belüli lakosságszám, terület és népsűrűség feltüntetésével.

Települések

Települések a térképen

Galéria

Jegyzetek

Források 
 
 A magyar települések helységnévtára KSH honlapján
 http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2019.pdf 

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok